Натуральне число 275
 275 рік до нашої ери
 275 рік нашої ери